Sentinel (Marvel Comics), robots de ficció de Marvel Comics sovint associats amb l'equip de mutants coneguts com els X-Men
 Sentinel del Nord, illa a l'arxipèlag de les Illes Andaman
 Sentinel Butte, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord 
 The Sentinel, relat curt escrit per Arthur C. Clarke i que va servir d'inspiració per a la pel·lícula 2001 
 Sentinel (missió espacial), projecte multisatèl·lit que es llança progressivament des de 2014, desenvolupat per l'Agència Espacial Europea 
 Sentinel-1, tipus de satèl·lit espacial de l'ESA sota el programa Copernicus que consta de dos satèl·lits d'observació terrestre 
 Sentinel-1A, satèl·lit europeu d'imatgeria per radar llançat el 2014 
 Sentinel-2, missió d'observació terrestre desenvolupada per l'ESA en el marc del programa Copernicus de la Commissió Europea 
 Sentinel-2B, satèl·lit d'imatgeria òptica europeu llançat el 2017 
 Sentinel 3, missió de satèl·lit d'observació terrestre desenvolupat per l'ESA com a part del Programa Copernicus 
 Sentinel-5P, satèl·lit d'observació terrestre desenvolupat per l'Agència Espacial Europea (ESA) 
 Sentinel-6, satèl·lit d'observació terrestre desenvolupat per l'Agència Espacial Europea (ESA)